District No. 1 Schoolhouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 District No. 1 Schoolhouse (Fryeburg, Maine), NRHP-ID 84001466
 District No. 1 Schoolhouse (Somerset, Vermont), NRHP-ID 92000337